Malpica kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Malpica, Mexiko, ort, Oaxaca, Putla Villa de Guerrero,

Spanien 

 Malpica, Kastilien-La Mancha, ort, Province of Toledo, 
 Malpica, Galicien, ort, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar